{{Infobox animanga personaje serie
|serie =  School Days
|altura =
|peso = 
|familia =Youko Saionji (Madre)Setsuna Kiyoura (Media hermana) 
|ocupación = Estudiante de secundaria
|seiyu =  Shiho Kawaragi (anime) Kaname Yuzuki (videojuegos)}}

Sekai Saionji es un personaje ficticio del anime, manga y novela visual School Days.
Ella es estudiante de la clase tres de la Academia Sakakino y es compañera de clase de Makoto Itou. Si bien ella se ofrece, totalmente a ayudar a Makoto con su amor no correspondido con Katsura Kotonoha, pronto él descubrirá que ella oculta otras intenciones.

La traducción de su nombre al castellano significa "mundo", y su cumpleaños es el 7 de diciembre. Aunque la edad de los personajes de School Days es algo confusa, existe información que demuestra que tanto Sekai Saionji como Kotonoha Katsura tienen 16 años, ya que están cursando el primer año de la Escuela Superior (que en Japón se corresponde con la edad de 15 años, pero ella "cumple mal", por lo tanto, tiene 16 años). Además, según el testimonio de Youko Saionji (madre de Sekai Saionji) en Summer Days, ésta dio a luz a su hija a los 15 años de edad, teniendo 30 en la actualidad. Este hecho no hace más que corroborar dicha hipótesis.

Su seiyuu en el anime es Shiho Kawaragi y en el juego es Kaname Yuzuki.

En la ova Magical girl es una guerrera de traje color azul.

Personalidad 

Sekai es la antítesis de Kotonoha. Alegre, divertida, espontánea y con mucha soltura respecto a las relaciones amorosas.

Ella se muestra muy curiosa por la chica del celular de Makoto y se dispone a ayudarlo, consiguiendo su correo electrónico y su teléfono. En el juego, es más manipulativa con Makoto y se comporta muy infantil diciéndole que le dirá a todos que le gusta Kotonoha, pero al final solo lo hace por molestarlo. Sekai se da cuenta de que Kotonoha es muy tímida y la aconseja sobre lo que debe o no hacer. También le dice que debe pensar en los sentimientos de Makoto. 

A pesar de que Sekai queda como "la mejor amiga de ambos", también ama a Makoto, pero siempre intenta llevarlo por el camino del bien con Kotonoha. Sekai sabe que Makoto es un chico muy directo así que usa su cuerpo como objeto para que él pueda "después hacerlo con Kotonoha", pero allí quedan sus sentimientos expuestos. Sekai se muestra insegura y le repite una y otra vez que ellos no pueden estar juntos porque se siente mal por Kotonoha. En la serie, Sekai intenta limpiar su conciencia y quiere decirle toda la verdad, pero finalmente no lo hace, porque sabe que Kotonoha confía en ella y tarde o temprano todo eso se le vendrá en contra. Sekai se aferra a las palabras de Makoto en dónde le dice que ella es la única que ama y eso hace que se convierta en una persona más temerosa y posesiva. Al descubrir que él la engañó en el festival escolar, se desespera y se humilla ante él haciéndole ver que es lo único que tiene en la vida. Sekai suele enfermarse más que los otros, ya que varias veces se la ve deprimida en la cama. Cuando descubre que está esperando un hijo de Makoto, un nuevo sentimiento de felicidad la inunda porque está feliz de que sea de él. 

Todo se le viene en contra cuando ve que la reacción de Makoto no era la que esperaba y le grita delante de todo el mundo que es un inmaduro. Aun así, ella lo perdona y le prepara una cena a la que termina tirada por el suelo, al descubrir que Makoto no la acompañará. Más tarde, utiliza su embarazo para conservar su amor y no cree que Kotonoha esté con Makoto porque él lo ha querido así. (Detalle es que ambas, Kotonoha y Sekai, solo crean en las palabras de Makoto, claro signo de que ambas están enamoradas de él). Totalmente destrozada, se retira y tiene una visión en que Setsuna le recuerda su traición (con ella y con Kotonoha) y que todo lo que ha sucedido ha sido por su culpa. Fuera de sí, se desmaya en la calle y recuerda las palabras de Makoto. 

En el final, ocurre el peor golpe emocional de su vida al recibir un mensaje del mismo Makoto sugiriéndole que aborte y que (casi como si fuera una broma) Kotonoha conoce un buen doctor. Ella no lo puede soportar y lo mata a sangre fría en su habitación con un cuchillo de cocina. Cuando termina, su furia asesina se interrumpe y huye en pánico. Gobernada por un torbellino de emociones, va hasta la azotea de la escuela, dónde es asesinada por Kotonoha. Al igual que Kotonoha, muestra grandes cambios al ser capaz de hacer lo que sea para conservar a su amor, incluso matarlo.

Manga 

Mientras que en el anime se muestra insegura con Makoto, en el manga son muy obvias las intenciones que tiene con el muchacho, presionándolo constantemente. Ella le dice que lo ama repetidas veces para que se dé cuenta que habla muy en serio. Sekai es mucho más manipuladora y se salva de ser asesinada por Kotonoha. En cambio, va hasta su casa y con un cuchillo de cocina la deja en el suelo cubierta de sangre y le dice a Makoto con una sonrisa psicótica que ahora si estarán juntos para siempre, el cambio de Sekai es muy fuerte.

Familia 

Sekai vive con su madre Youko (de apellido de soltera Ino) en un departamento en el área de Motehara-Sakashita. Ella trabaja en el restaurante Radish (que está a cargo de su madre) y en la ova Magical girl sus amigas también lo hacen. Su madre comparte el mismo interés amoroso por otras personas, ya que le pregunta muy animada si hay un chico que le interese y que puede hacerle chocolates caseros para el Día de San Valentín. 
Su padre llamado Shun Hazama, en el pasado estuvo envuelto en un triángulo amoroso con su madre Youko y con la madre de Setsuna, llamada Mai Kiyoura. Ambas eran amigas en secundaria y lo conocieron trabajando en el Radish, pero luego se volvieron rivales por su amor, tal como Sekai y Kotonoha. Debido a que Youko y Mai le ocultaron el secreto a sus hijas, Sekai y Setsuna son medias hermanas sin saberlo.

Relaciones

Makoto Itou 

Artículo principal: Makoto Ito

Sekai conoce a Makoto el primer día de preparatoria y se hace muy amiga de él enseguida, debido a su personalidad extra sociable. Ella pone todo de si en ayudarlo y consigue que él, ella y Kotonoha almuercen juntos todos los días. A pesar de que se siente feliz por haber unido a la pareja, se nota distante y solo puede pensar en Makoto. Si bien al comienzo lo ve como un pervertido que siempre está pensando en cosas obscenas, se preocupa mucho por él y cae ciegamente en el juego de "ser la novia de Makoto". Ella no está segura sobre si lo que hacen está bien, pero después deja de preocuparse y vive feliz su relación con él. Sekai no tiene dudas en regañar a Makoto delante de todo el mundo y llamarlo un idiota por las cosas que hace y se molesta mucho cuando descubre a Makoto estando con Otome. Preocupada y temerosa, le pide a Makoto ser su pareja para el baile y este se lo promete. Como ellos están muy unidos todos creen que son novios, cosa que tampoco se esfuerzan en negar (aunque Makoto todavía no haya roto con Kotonoha). En el medio del baile, Sekai le pregunta feliz si ella es su novia y lo besa delante de todos. A ciencia cierta, parece que ambos son la pareja perfecta, pero todo se desmorona cuando Sekai advierte que está embarazada y Makoto no la toma en serio. Ella no puede creer que la persona que ama se ponga en su contra y cae en una depresión profunda. Sekai se aferra a la última esperanza que tiene, pero nuevamente falla al caer en cuenta que ella no fue alguien importante en la vida de Makoto, sino simplemente "una más", algo que su mente no lo soportaría. Casi como el detalle final para adornar su ira, es encontrar toda la comida que había preparado para él en la basura. Para ella ya no hay marcha atrás y decide acabar con ese sufrimiento porque Makoto es alguien despreciable.
Ante los ojos de Kotonoha, le confiesa que ella deseaba convertirse en su novia y que soportó que Makoto hiciera lo que quisiera siempre que quisiera hacerlo, aun cuando tomara el camino equivocado.

Kotonoha Katsura 
Artículo principal: Kotonoha Katsura

Sekai tiene una facilidad innata para relacionarse con la gente, y Kotonoha no es la excepción.
Ellas son muy amigas al inicio de la historia y Sekai acompaña a Kotonoha siempre que Makoto le hace algo embarazoso, a pesar de que no sean parecidas y Kotonoha termine contándole cosas que la incomoden (como cuáles eran sus fantasías). A partir de ahí, la relación entre ambas sufre un quiebre, porque Sekai empieza a sentir cosas por Makoto y casi lo obliga a que él esté con ella por su bien. Sekai siente culpa y se arrepiente cuando Kotonoha descubre su engaño, pero después se molesta cuando se entera que Makoto ha estado con Kotonoha. Al ver la falta de carácter que tiene su novio para terminar con Kotonoha se frustra y lo retiene consigo. Durante un tiempo, ambas no se hablan y parece que existe paz pero es la intro del trágico desenlace. Sekai fuera de sí, discute con Makoto sobre Kotonoha y no le importa que ella esté en un limbo mental y la presiona a la fuerza para que se aleje de él de una vez por todas. Su violenta racionalidad la ciega de la verdad y no cree en nadie más de lo que desea creer. En el final del anime, ella intenta defenderse de Kotonoha, pero es inútil y muere asesinada, mientras que en el manga va a su casa y la asesina.

Setsuna Kiyoura 

La mejor amiga de Sekai y media hermana. Ambas se preocupan mucho por la otra y como dijo Setsuna "se consideran dos mitades de un todo". Sekai le miente a Setsuna sobre sus sentimientos por Makoto haciéndole ver que son solo amigos, pero después Setsuna descubre la mentira. Sekai intenta no meter a Setsuna pero ella no la escucha y le promete que hará todo lo posible para ella tenga a Makoto. Más tarde se revela que Sekai le había conseguido una foto del chico que le gustaba, y este era Makoto. Sekai le dice que es muy romántico que la haya salvado en la ceremonia de entrada y que le desea lo mejor con él. Esto se hace más confuso cuando Sekai le pide por favor cambiar de número de asiento para poder estar con Makoto. Setsuna le pregunta si ella siente cosas por él y acepta cambiar de lugar, con tal de que su mejor amiga sea feliz. En el juego de Summer Days ella se enferma y queda a cuidado de Setsuna quién puede estar más tiempo con Makoto.

Finales 
Sekai protagoniza un final trágico con circunstancias parecidas al final del anime. En una edición extra de Summer Days hay que evitar a toda costa que Kotonoha mate a Sekai (ambas en versión SD) presionando constantemente las teclas X y Z haciendo que Sekai vaya corriéndose hacia atrás. Sin embargo en los finales del SD2 se ve a una Sekai más decidida, a diferencia de Kotonoha. Se podría decir que ella es la yandere en esta versión. 

 A mis Hijos: Makoto trata mal a Sekai y esta desaparece, lo cual el aprovecha para volver con Kotonoha. Seis meses después, Makoto y Kotonoha están en la playa hablando de su futuro juntos (planean casarse y formar una familia) y que ambos están preocupados por Sekai. Kotonoha comenta que debido a su embarazo, hace meses que no tiene sexo con Makoto, pero quiere hacerlo. Kotonoha va a su casa a cambiarse, dejando a Makoto solo en la playa. En eso llega Sekai y lo acuchilla. Makoto se sorprende al ver a Sekai visiblemente embarazada. A pesar de todo esta feliz de verla y que ella aún lleva al bebé de ambos. Esto hace que Sekai se arrepienta de lo que ha hecho y huye. Makoto se arrastra por la arena preocupado por Kotonoha, pero muere desangrado en el camino. Antes de morir admite que el siempre amó a Sekai. En la versión del SD2 se sabe que Sekai dio a luz, dejó a su hijo en cuidado de Youko y huyó de la ciudad. Mientras Kotonoha observa jugar a su hijo con el de Sekai, descubre que ambos se parecen a Taisuke.

 Tras Bambalinas: Este final es una versión más "positiva" de Conclusión Sangrienta. Makoto y Sekai son pareja y están caminando por la calle junto a Hikari y Nanami. En eso pasan cerca de un noticiero que anuncia que una chica fue encontrada muerta en un callejón. Nanami y Hikari sospechan que fue Kotonoha pues ha faltado a clases. Ambas le preguntan a Sekai y Makoto si saben algo, pero ellos las ignoran y siguen caminando, lo que da a entender que Sekai y Makoto mataron a Kotonoha para que deje de entrometerse en su relación. 

 Empujada muy Lejos: Makoto decide quedarse con Kotonoha, de modo que Sekai empieza a salir con Taisuke como "premio de consolación", aunque no es feliz. Poco después se entera de que esta embarazada y trata de hacérselo saber a Makoto, creyendo que es el padre. Culpable, Makoto decide volver con Sekai, pero Kotonoha le dice que Sekai solo lleva dos meses de embarazo, así que el no puede ser el padre. Esto hace que Makoto vuelva con Kotonoha, haciendo que Sekai quede devastada y culpando a Kotonoha de sus desgracias. Al día siguiente, Kotonoha habla con Makoto en la estación del tren después de que este hubiese roto con Sekai. Kotonoha sabe que Sekai está enfadada con ella, pero confía en que la perdone y volver a ser amigos. Justo cuando llega el tren aparece Sekai y furiosa, empuja a Kotonoha a las vías del tren mientras dice "Adiós". Makoto trata inútilmente de salvarla agarrando su brazo, pero el tren se lleva el resto del cuerpo. Sekai comienza a reír mientras acusa a Kotonoha de su ruptura con Makoto mientras él se queda horrorizado con el brazo de Kotonoha en la mano.

 Cabello Trenzado: Este final es una versión más "positiva" de Empujada muy Lejos. Al igual que en el anterior, Makoto vuelve con Kotonoha dejando a Sekai embarazada. En la estación de tren, Makoto recibe un mensaje de texto de Sekai. Mientras el esta distraído, llega Sekai y empuja a Kotonoha a las vías del tren. Makoto la empuja a ella y su celular cae a las vías. Por recogerlo no ve que un tren está a punto de arrollarla. En ese momento Kotonoha la agarra del cabello y la empuja (aunque hay algunos que creen que fue un accidente), muriendo arrollada por el tren.

Personajes de School Days
Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga